Ве́кшин — русская фамилия, известная с XV века. Происходит от слова «векша» — белка. ; имеет женскую форму Ве́кшина.

Известные носители 
 Векшин, Анатолий Иванович (1940—2016) — российский клоун, народный артист России.
 Векшин, Василий Иванович (род. 1927) — советский актёр.
 
 Векшин, Иван Григорьевич (псевдоним Айво Иви; 1892—1963) — российский и советский удмуртский писатель и поэт-песенник.
 Векшин, Николай Алексеевич — яхтсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр 1928 года по парусному спорту, мастер спорта СССР.

 Векшина, Акилина (Лина) Григорьевна (псевдоним Ашальчи Оки; 1898—1973) — удмуртская поэтесса и писательница.

Топоним 
 Векшина — деревня в Свердловской области России.

См. также

Примечания